В список самых высоких зданий Азербайджана включены 10 самых высоких наземных сооружений в которых есть помещения для проживания и (или) трудовой деятельности людей. Телебашни, мачты и трубы в список не включены.Символом * отмечены здания строительство которых ещё не завершено.

См. также 
 Список самых высоких зданий Баку
 Список самых высоких зданий Европы
 Список самых высоких зданий Азии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Азербайджана
Азербайджан
Азербайджан